George-eiland (Canada), een eiland in Canada
 George-eiland (Falklandeilanden), een eiland in de Falklandeilanden

Zie ook 
 King George-eiland